Etchingham steht für:

 Etchingham, Ortschaft und Landgemeinde im Distrikt Rother, Grafschaft East Sussex, England

Etchingham ist der Familienname folgender Personen:

 John Etchingham († 1923), irischer Politiker
 Kathy Etchingham (* 1942), zeitweilige Partnerin von Jimi Hendrix